A 2-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism în sală s-a desfășurat între 3 și 5 martie 1989 la Budapesta, Ungaria. Au participat 378 de sportivi din 61 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Sportcsárnok din Budapesta. Aceasta a fost inaugurată în anul 1982.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; AM - record nord-american; AS - record asiatic; RE - record european; OC - record oceanic; SA - record sud-american; RA - record african; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
11 atleți au reprezentat România. 

 Doina Melinte – 1500 m - locul 1
 Marieta Ilcu – lungime - locul 2
 Margareta Keszeg – 3000 m - locul 3
 Violeta Beclea – 800 m - locul 4
 Mitica Constantin – 1500 m - locul 5
 Mihaela Pogăcean – 60 m garduri - locul 5
 George Boroi – 60 m garduri - locul 7
 Tudorița Chidu – 800 m - locul 7
 Iolanda Oanță – 400 m - locul 9
 Galina Astafei – înălțime - locul 10
 Liviu Giurgian – 60 m garduri - locul 13

Note

Legături externe 
  Timetable & Results

Atletism
1989
Atletism
Budapesta